Яссин — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Яссин, Аршад — иракский военнослужащий, двоюродный брат и зять (муж сестры) иракского президента Саддама Хусейна.
 Мухиддин Яссин (род. 1947) — государственный и политический деятель Малайзии.
 Яссин, Х.Б. (1917—2000) — индонезийский писатель и литературовед.
 См. также 
 Битва при Яссине — одно из сражений на Восточно-Африканском театре военных действий Первой мировой войны.